

Накратко 
За участие на СП 1958 в Швеция се записват 52 отбора, сред тях:

 29 отбора от Европа, където Кипър и Турция все още се броят за отбори от зона „Азия“
 2 отбора от Африка
 7 отбора от Азия (4 от Близкия и 3 от Далечния изток)
 8 отбора от Южна Америка и
 6 отбора от Северна и Централна Америка

От Окенания отново няма подадена молба за участие. 52 отбора означава нов рекорд по брой участници. Настоящият шампион ФР Германия и домакините от Швеция се класират директно за финалите, така че останалите 50 отбора се борят за 14 свободни мест.

16-те отбора във финалната места са разпределени, както следва:

*В квалификациите в зона „Африка и Азия“ се достига до оттегляне на три отбора поради политически причини, поради което отборът на Израел е обявен за победител без да е изиграна и една среща. За да не бъде допуснато израелският отбор да се класира без да е изиграл една квалификационна среща, ФИФА определя бараж срещу Уелс, избран измежду европейските отбори, завършили на второ място в квалификационните групи. Тъй като в крайна сметка Уелс побеждава Израел, броят на европейските отбори се увеличава на 10.

Европа 

27-те отбора се борят за 9 места на световното първенство. Отборите са разпределени в девет групи с по три отбора. Победителите от всяка група се класират за финалите. При равенство в точките не се гледа головата разлика, а се определя бараж на неутрален терен. С късното класиране на Уелс за пръв и последен път всички британски отбори се класират за едно световно първенство.

Група 1 

Резултати:

Група 2 

Резултати:

Група 3 

Резултати:

Група 4 

Резултати:

* впоследствие се класира за СП 1958 след бараж срещу Израел

Група 5 

Резултати:

Група 6 

Резултати:

Група 7 

Резултати:

Група 8 

Резултати:

Група 9 

Резултати:

Южна Америка 

Осем южноамерикански отбора се борят за три места на световното първенство. Отборите са разделени в две групи с три отбора и една група с два отбора. Победителите от групите се класират за СП 1958. При равенство в точките се определя бараж на неутралне терен.

Група 1 
Резултати:

Група 2 

Резултати:

Група 3 

Резултати:

Северна и Централна Америка 

В зона „Северна и Централна Америка“ участват общо шест отбора, които се борят за едно място. Отборите са разделени в две групи по три отбора, които играят на разменено гостуване. Мексико и Коста Рика успяват да се класират от двете групи и играят финален бараж помежду си отново на разменено гостуване. В крайна сметка Мексико успява да победи и да се класира за СП 1958.

Група 1 

Резултати:

* служебна победа

Група 2 

Резултати:

Финал 
Резултати:

Африка и Азия 

Седем азиатски и два африкански отбора се борят за едно място на СП 1958. Отборите са разделени на три групи с два отбора и една група с три отбора. Победителите от всяка група се класират на финален кръг, който определя участника на световното първенство. В група 1 отборът на Тайван се оттегля още преди началото на квалификациите. Поради това Китай и Индонезия определят победителя в срещи на разменено гостуване. След като двете страни печелят домакинските си срещи, се назначава бараж на неутрален терен. Тази среща завършва без голове и в крайна сметка Индонезия продължава поради по-добрата си голова разлика.

В група 2 и 3 не се играе и един мач, тъй като отборите на Турция и Кипър* не се явяват и по този начин съперниците им Израел и Египет продължават автоматично напред.

Судан успява да се наложи в група 4 в две срещи срещу Сирия и се класира за следващата фаза.

Решителната фаза е белязна от избухналия конфликт между арабските държави и Израел, след като Судан и Египет отказват да играят срещу Израел. Индонезия от своя страна иска да играе срещите си само на наутрален терен, но ФИФА отказва това предложение. За да се проведе тази решителна фаза, се тегли жребий измежду европейските отбори, завършили на второ място в своите групи. Изтегленият отбор на Уелс играе две срещи срещу Израел и успява да победи и заема квотата за зона „Африка и Азия“

* Кипърският отбор не получава разрешение за пътуване от британските служби.

Предварителен кръг

Група 1 
Резултати:

* Индонезия е обявен за победител поради по-добрата си голова разлика

Група 2 
Резултати:

Група 3 
Резултати:

Група 4 
Резултати:

Финален кръг 
Резултати:

* Уелс е определен за съперник на Израел след отказа на другите отбори.

Външни препратки 
 RSSSF – Квалификации за СП 1958

Световно първенство по футбол 1958